Fitchburg (Massachusetts), ciutat del comtat de Worcester, a Massachusetts (Estats Units).
 Fitchburg (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.